Влади́мир Николáевич Скрипи́цын (Скрыпи́цын) (1848 — 26 января 1929, Женева) — российский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Якутской области.

Биография

Работа в разных регионах России 
Из дворян Московской губернии. Родился в 1848 году. Образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе и 3-м военном Александровском училище. 3 августа 1866 года произведён в прапорщики в 16-й гренадерский Мингрельский полк. В 1868 году перешёл на службу в гражданское ведомство и прикомандирован к Плоцкому губернскому правлению, где занимался делопроизводством в финансовом отделении. Затем — секретарь Цехановского уездного правления. 

В 1868 году назначен помощником столоначальника главного управления Восточной Сибири по IV отделению, в 1870 году — столоначальником этого управления. В 1871 году — исполняющий должность старшего ревизора Иркутской контрольной палаты. С 1876 года — титулярный советник. Причисленный в 1878 году к Государственному контролю, состоял в следующем году обер-контролёром полевого контроля действовавшего корпуса на кавказско-турецкой границе и за отличие награждён орденом Святого Владимира IV степени с мечами и произведён в коллежские асессоры. В 1879 году прикомандирован к Тифлисской контрольной палате, старший чиновник для ревизии расходов по постройке дорог в Батумской области. 

В 1880 году назначен старшим ревизором той же палаты, в следующем году пожалован орденом Святой Анны II степени и командирован в Московскую, а затем в Санкт-Петербургскую контрольную палату и в ней же назначен старшим ревизором. В 1883 году — работает в Финляндии сведущим лицом проверки документов и заключения по вопросам следствия. В 1884 году — помощник управляющего Варшавской контрольной палатой и член от Государственного контроля в эмеритальную комиссию Царства Польского. С 1886 года — управляющий Иркутской контрольной палатой, коллежский советник.

Губернатор Якутии  

23 апреля 1892 года назначен якутским губернатором. С 1894 года — действительный статский советник. 23 декабря 1899 года награждён Командорским крестом 1-го класса шведско-норвежского ордена Вазы.    

За 11 лет своего губернаторства Скрипицын запомнился человечным и доброжелательным отношением к местному населению Якутии и проживающим там меньшинствам — как религиозным (скопцы, духоборы), так и национальным (евреи). Заключённые в Сибири политические ссыльные также отзывались о губернаторе с теплотой:

Губернатор Скрипицын, к которому я должен был явиться за проходным свидетельством, был, по-видимому, удивлён, что я не прошу его оставить меня в городе и очень охотно еду в тайгу. Когда я, получив бумагу, намеревался выйти из его кабинета, он удержал меня:

— Садитесь, пожалуйста.

Я сел и вопросительно смотрел на него.

— Вот к чему привело ваше напрасное увлечение политикой, — сказал он, покачав головой. — Всё равно революция в России невозможна.

— Через пять лет она совершится, — сказал я сухо.

— Вы думаете? — заинтересовался губернатор, как будто ожидая от меня пояснений.

— Через пять лет непременно, — повторил я, не подозревая, по правде сказать, что она в самом деле так уж близка.

Мы с ним спорили тогда на эту тему часа полтора. Кажется, он был не очень уверен в том, что старый порядок прочен.

Такой разговор с губернатором политического ссыльного был невозможен в тогдашней Европейской России, но в Якутской области многое нелегальное становилось легальным. 

Поскольку политзаключённые были одними из немногих образованных людей в тогдашней Якутии, Скрипицын активно задействовал их в своих реформах. «Политические» входили в число участников важнейших экспедиций по Якутии: от знаменитой Сибиряковской 1894-1896 годов до исследовательских работ по прокладыванию Нелькано-Аянского пути.

Антитойонская реформа 

Был инициатором проекта либеральной земельной реформы, преследовавшей цель ликвидировать тойонское землевладение и внедрить фермерское хозяйство (30% сельских якутов являлось безземельными). В течение 7 лет проводил подготовительную работу: собирал съезды тойонов, привлёк к делу губернский статистический комитет и политссыльных Н. А. Виташевского, Л. Г. Левенталя, И. И. Майнова и других. В 1899 году издал «Инструкцию о порядке уравнительного распределения в наслеге (или селении) земель между общественниками в соответствии с податными и повинностными платежами», по которой упразднялась классная система землепользования и вводилось уравнительное распределение земель по душам.  

Крупные землевладельцы выступили против реформы, и в результате иркутский генерал-губернатор А. Д. Горемыкин не поддержал инструкцию. В том же 1899 году Скрипицыну был направлен проект «О преобразовании управления оседлыми и кочевыми инородцами губерний Томской, Тобольской, Енисейской и Иркутской», разработанный делопроизводителем Земского отдела Иркутской канцелярии, надворным советником И. И. Крафтом. Его суть заключалась в том, что «кочевые инородцы» наделялись теми же правами, что и крестьяне: они «составляют особенное сословие, приравненное к крестьянскому, но в отличие от них управляются своими законами. Бродячие инородцы не участвуют в денежных земских повинностях и не производят никаких расходов на содержание степного управления».  

Губернатору было рекомендовано обсудить проект с окружными исправниками, близко знакомыми с бытом и хозяйственным устройством местного населения. Для решения вопроса создали комиссию и был составлен проект нового Положения об инородцах Якутской области. Якутские старосты и старшины отвергли проект, потому что при его разработке якобы не была учтена специфика жизни якутов. На заседании Общего присутствия Якутского областного правления, в начале 1900 года были подведены итоги проделанной работы. В 1903 году Сенат отменил «Инструкцию».  

В 1903 году за заслуги перед Якутией по ходатайству Якутской Городской Думы получил звание почётного гражданина города Якутска.   

Скрипицын был уволен по личной просьбе — по состоянию здоровья. Он пробыл на должности главы Якутии более других губернаторов — почти одиннадцать лет. Этнограф Г. Н. Потанин писал: «Область может назвать только двух хороших губернаторов: Светлицкого и Скрипицына. Это были честные губернаторы». Проживал в бывшем доме купчихи Плотниковой-Тельных на ул. Большой (через проезжую часть от современного магазина «Туймаада»). После 1917 года уехал из России, умер в эмиграции в Швейцарии в 1929 году.

Семья 
Был женат на Елизавете Васильевне Скрипицыной (Скрыпициной, в девичестве Сапожниковой). У супругов было десять детей:

 Варвара (1875-?)
 София (1876-?)
 Людмила (1878-?)
 Зоя (1881-1940).  
 Катерина (1899-?)
 Вера (1902-?)
 Антонина (1901-1976).  
Михаил Евгеньевич Жадкевич (1926-1980), который стал известным врачом-хирургом, его именем названа одна из московских клинических больниц. 
 Владимир (1881-?)
 Борис (1886-1930) 
 Ольга (1887-?)
 Надежда (1889-?)
 Лев (1892-?)
 Константин (1893-1940)

Гражданские чины 

Коллежский регистратор (1868)
Губернский секретарь
Коллежский секретарь (1873)
Титулярный советник (1876)
Коллежский асессор
Надворный советник (1882)
Коллежский советник (1886)
Статский советник (1888)
Действительный статский советник (1894)

Награды 

 Орден Святой Анны I степени 
Орден Святой Анны II степени (1881)
Орден Святого Станислава I степени
Орден Святого Станислава II степени
 Орден Святого Владимира III степени
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами (1879)
 Орден Вазы, Командорский крест I класса (1899)

См. также 
Скрипицыны

Источники 
 
 Архипова А. И. Губернатор В.Н.Скрыпицын: опыт управления Якутской областью на рубеже XIX-XX веков.
 Архипова А. И. Административное устройство и управление Северо-Востока России: институт губернатора в середине XIX — начале XX века. 
 В. Н. Скрыпицын — губернатор Якутской области.
 Кальмина Л. В. Губернатор Скрипицын и еврейский вопрос: вразрез с имперской линией. // Известия Иркутского государственного университета. 2014. — Т. 9. Серия «История». С. 41–46.

Ссылки 
 Исторические личности

Примечания 

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Главы Якутии
Дворянство Российской империи
Губернаторы Якутской области
Действительные статские советники